Miejscowości w USA:
 Bells – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Crockett
 Bells – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
 Bells – album nagrany przez Alberta Aylera